cieśnina Jailolo
 miasto Jailolo
 wyspa Jailolo
 Sułtanat Jailolo